Komar kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Komar (bergskedja), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar